De 7,5 kilometer sprint voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 10 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Slowaakse Anastasiya Kuzmina.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen sprint